Raimondo Berengario IV di Barcellona (1113-1162) – conte di Barcellona, Girona, Osona e Cerdagna dal 1131 al 1162, poi principe d'Aragona e conte di Sobrarbe e Ribagorza dal 1137 al 1162
Raimondo Berengario IV di Provenza (1198-1245) – conte di Provenza, dal 1209 e conte di Forcalquier dal 1222 alla morte